HMS Sealion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Sealion (DSV) 
 HMS Sealion (S07)

Glej tudi 
 HMS Sealion (Ballykelly)

Sealion